Niemcy:
 Steglitz – dzielnica Berlina
 Steglitz – dawny okręg administracyjny (Bezirk) Berlina
 Steglitz-Zehlendorf – okręg administracyjny (Bezirk) w Berlinie

Osoby:
 Martin Lehmann-Steglitz – niemiecki malarz

Zobacz też:
 Rathaus Steglitz
 Stegelitz